Името Жерсон може да се отнася за:
 Жан Жерсон – френски теолог
 Жерсон де Оливейра Нунес – бразилски футболист, световен шампион от 1970 г.
 Жерсон да Силва – бразилски футболист
 Жерсон Маграо – бразилски футболист